Макси́м Воробе́й:
 Воробей, Максим Викторович (род. 1991) — украинский футболист.
 Воробей, Максим Олегович (род. 1995) — белорусский биатлонист.